Ryan Bailey peut désigner :
 Ryan Bailey (né en 1989), athlète américain ;
 Ryan Bailey (né en 1983), joueur de rugby à XV britannique ;
 Ryan Bailey (né en 1975), joueur de water-polo américain.

Voir aussi 
 Ryan Bayley (né en 1982), coureur cycliste sur piste australien